Gandu steht für:
 eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Bahia, siehe Gandu (Bahia)
 eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Gandu (Hualong)
 einen Film des indischen Regisseurs Qaushiq Mukherjee aus dem Jahre 2010, siehe Gandu (Film)

Siehe auch:
 Emirat Gandu
 Gwandu